Широкая Балка — название населённых пунктов:

Россия 
 Широкая Балка — посёлок в составе города Горячий Ключ Краснодарского края.
 Широкая Балка — село в составе города Новороссийск Краснодарского края.

Украина 
 Широкая Балка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Широкая Балка — посёлок в составе города Горловка Донецкой области.
 Широкая Балка — село в Мангушском районе Донецкой области.
 Широкая Балка — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Широкая Балка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Широкая Балка — село в Белозерском районе Херсонской области.
 Широкая Балка — село в Ивановском районе Херсонской области.